Columbia Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:
 Columbia Airport (Kalifornien), Flughafen von Columbia (Kalifornien), Tuolumne County, Kalifornien
 Columbia Airport (Louisiana), vormaliger Name des Caldwell Parish Airports, Caldwell Parish, Louisiana
 Columbia Airport (Ohio), Flughafen im Lorain County, Ohio
 Columbia Metropolitan Airport, in Columbia, Richland County, South Carolina
 Columbia Owens Downtown Airport, vormaliger Name des Jim Hamilton–L.B. Owens Airports, Flughafen in Columbia (South Carolina), Richland County, South Carolina

 Columbia Regional Airport, Flughafen von Columbia (Missouri), Missouri

 Columbia County Airport, Flughafen in Columbia County (New York), New York